Zoen (kus)
Zoen (gebak)
Chocozoen
Gouden Lijst (prijs jeugdliteratuur), voorheen Zoen of Zoenen genoemd.